Kotthaus ist der Familienname folgender Personen:

 August Kotthaus  (1884–1941), deutscher Unternehmensleiter
 Eva Kotthaus (1932–2020), deutsche Film- und Bühnenschauspielerin
 Heinz Kotthaus (1917–1972), deutscher Politiker (CDU), Oberbürgermeister von Düren
 Jörg Peter Kotthaus (* 1944), deutscher Physiker
 Martin Kotthaus (* 1962), deutscher Diplomat
 Peter Kotthaus (* 1964), deutscher Schauspieler

Kotthaus ist geografische Bezeichnung von
 Kotthaus (Wuppertal)
Siehe auch:
 Kothausen
 Kotthausen